Franciaország
Méré, település Yonne megyében
Méré, település Yvelines megyében